Endeavour (ruimteveer), een van de vijf Amerikaanse spaceshuttles
 Endeavour (Crew Dragon), een Crew Dragon-ruimtecapsule van SpaceX
 Endeavour (Apollocapsule), de command module van de Apollo 15 missie naar de Maan
 HMS Endeavour (1768), expeditieschip van luitenant James Cook tijdens zijn eerste ontdekkingsreis.
 Endeavour (schip, 1934), een zeil/race-jacht uit 1934.
 Endeavour, een schip uit de filmserie Pirates of the Caribbean.
 Endeavour (rivier), rivier in Australië
 Endeavour (televisieserie), een politieserie van ITV.
 Endeavour (Mars), een inslagkrater op Mars